Boardman ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Boardman (* 1968), englischer Radrennfahrer
 Christopher Boardman (1903–1987), britischer Segler
 Dixon Boardman (1880–1954), US-amerikanischer Leichtathlet
 Eleanor Boardman (1898–1991), US-amerikanische Schauspielerin
 Elijah Boardman (1760–1823), US-amerikanischer Politiker
 Harold Boardman (1907–1994), britischer Politiker
 Humphrey Boardman (1904–1998), britischer Segler
 J. Michael Boardman (1938–2021), US-amerikanischer Mathematiker
 John Boardman (* 1927), britischer klassischer Archäologe
 John Joseph Boardman (1894–1978), Weihbischof in Brooklyn
 Joseph H. Boardman (1948–2019), US-amerikanischer Staatsbediensteter und Präsident von Amtrak
 Leslie Boardman (1889–1975), australischer Schwimmer
 Mabel Thorp Boardman (1860–1946), US-amerikanische Funktionärin des Roten Kreuzes
 Peter Boardman (1950–1982), britischer Bergsteiger, Everest-Besteiger und Autor
 Tom Boardman (* 1983), britischer Automobilrennfahrer
 Tom Boardman, Baron Boardman (1919–2003), britischer Solicitor, Manager, Banker und Politiker der Conservative Party
 True Boardman (1882–1918), US-amerikanischer Schauspieler
 Virginia True Boardman (1889–1971), US-amerikanische Schauspielerin

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Boardman (Florida), im Marion County
 Boardman (North Carolina), im Columbus County
 Boardman (Ohio), im Mahoning County
 Boardman (Oregon), im Morrow County
 Boardman (Pennsylvania), im Clearfield County
 Boardman (Wisconsin), im St. Croix County

Sonstiges:

 Boardman River, Fluss in Michigan
 Mount Boardman, ein Berg in Kalifornien
 Boardman Airport, Flughafen in Oregon
 Boardman Brook, Fließgewässer im Franklin County, New York
 Boardman Ditch, Fließgewässer im McCone County, Montana
 Boardman Lake, See im Snohomish County, Washington
 Boardman Pond, See im Middlesex County, Connecticut

— im NRHP gelistete Objekte:
 Boardman Neighborhood Historic District, in Traverse City, Michigan, ID-Nr. 78001498
 Boardman's Bridge, in New Milford, Connecticut, ID-Nr. 76001983
 Boardman-Webb-Bugg House, in Austin, Texas, ID-Nr. 80004152

Siehe auch:

 Boardman Creek
 Boardman Township